

Geografia

Niemcy 
 Endingen – dzielnica Balingen
 Endingen am Kaiserstuhl – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Emmendingen

Szwajcaria 
 Endingen – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Zurzach

Zobacz też 
 Edingen